Deux navires de la Marine impériale japonaise et de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/porte le nom de Jintsū :
 le Jintsū, un croiseur léger de classe Sendai en service dans la Marine impériale japonaise lancé en 1923 et coulé en 1943 ;
 le Jintsū, un destroyer d'escorte de classe Abukuma en service dans la Force maritime d'autodéfense japonaise lancé en 1989 et toujours en service.

Jintsū